S6 kan syfta på:

 S 6 (fartyg), en finsk torpedbåt
 Audi S6, en bilmodell från Audi
 S 6, en variant av Fokker C.V